

Шумшеваші — село, Аліковський район, Чувашія
 Шумшеваші — присілок, Красночетайський район, Чувашія

Див. також 
 Олух-Шумшеваші
 Сормпось-Шумшеваші